Imię i nazwisko José Rivera nosili lub noszą m.in.:
 José Rivera (ur. 1955) – portorykański scenarzysta i dramaturg
 José Rivera (ur. 1962) – hiszpański skoczek narciarski
 José Rivera (ur. 1975) – portorykański siatkarz
 José Rivera – portorykański lekkoatleta
 José Antonio Primo de Rivera (1903-1936) – hiszpański polityk
 José Antonio Rivera (ur. 1973) – amerykański bokser zawodowy